Ще́рба — украинская фамилия.

Известные носители:
 Щерба, Александр Сергеевич (род. 1973) — председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики с 2016 года.
 Щерба, Анна Николаевна (род. 1943) — глава Истринского района Московской области в 1997—2014 годах.
 Щерба, Григорий Никифорович (1914—2001) — советский ученый-геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик АН КазССР.
 Щерба, Иван Иванович (в монашестве Антоний; род. 1947) — епископ Константинопольской православной церкви; митрополит Иерапольский, первоиерарх Украинской православной церкви в США (с 2012 года).
 Щерба, Казимеж (род. 1954) — польский боксёр-любитель, призёр Олимпийских игр 1976 и 1980 годов.
 Щерба, Лев Владимирович (1880—1944) — российский и советский языковед, академик АН СССР.
 Щерба, Наталья Васильевна (род. 1983) — современная русскоязычная писательница, работающая в жанре подростковой фантастики и фэнтези.
 Щерба, Нина Филипповна  (1927—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Щерба, Сергей Петрович (род. 1938) — российский учёный, специалист в области уголовного процесса, криминалистики, юридической психологии.

Также Ще́рба — рыбный суп, с добавлением муки и возможно сала, характерен в частности для казаков Запорожья

См. также